Romita kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Romita, Guanajuato, ort, 
 Romita (kommun), Guanajuato, 
 Romita, Veracruz, ort, Minatitlán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar